Яченка — топоним:

Белоруссия 
 Ячёнка — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Яченка — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Яченка — река в Калужской области.